Pieris o Pièria de Tràcia, antic districte de Tràcia
 Pieris (papallona), gènere de papallones de la família Pieridae
 Pieris (planta), gènere de plantes de la família Ericaceae